Джеральд Дідух (,  6 квітня 1965, Едмонтон) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1984 року.

1983 року був обраний на драфті НХЛ під 16-м загальним номером командою «Нью-Йорк Айлендерс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Айлендерс», «Монреаль Канадієнс», «Ванкувер Канакс», «Чикаго Блекгокс», «Гартфорд Вейлерс», «Фінікс Койотс», «Торонто Мейпл-Ліфс» та «Даллас Старс».

Виступав в складі молодіжної збірної Канади на молодіжному чемпіонаті світу 1984 року. У складі збірної Канади виступав на Кубку Шпенглера 1999 року.

Статистика

Посилання 
 
 

Уродженці Едмонтона
Українці Канади
Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Хокеїсти «Фінікс Койотс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Даллас Старс»
Задрафтовані «Нью-Йорк Айлендерс»